T-30 peut désigner : 
 CM-40, une rocade proche de Tolède;
 , un prototype de char lourd soviétique.